Kovats ou Kováts est un patronyme porté notamment par :

 Ervin Kováts (1927-2012), chimiste hongrois ;
 Katalin Kováts (1957-), espérantiste, linguiste, et mathématicienne hongroise ;
 Kolos Kováts (1948-), chanteur lyrique (basse) hongrois ;
 Michael Kovats (1724-1779), soldat de cavalerie hongrois ;
 Piotr Kovats (1913-1941), aviateur soviétique.